Шентјанж може бити:

 Шентјанж (Речица об Савињи), насељено мјесто у општини Речица об Савињи, Република Словенија
 Шентјанж (Севница), насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија